Oficial puede referirse a:

 El oficial (fuerzas armadas); en el escalafón militar, miembro del ejército que ha recibido misión y responsabilidad de mando.
 El oficial (oficio); en el antiguo sistema de los gremios medievales, trabajador que ha completado su aprendizaje pero no es aún maestro, por lo que no puede ejercer su oficio de manera independiente.
 El oficial (derecho canónico); en derecho canónico, juez que tiene a su cargo materias canónicas.
 El oficial (funcionario); en la administración pública, equivalente a un funcionario público, antes del Estado liberal.
 Un acto, título, documento o puesto oficial (burocracia); en política y administración pública, aquel que cuenta con el reconocimiento y la autorización de la institución facultada para ello, una de las características del Estado burocrático moderno.

Además, puede hacer referencia a:
 El oficial de seguridad de la información, responsable máximo de mejorar la seguridad de la información en una organización.
 An Officer and a Gentleman (título en español: Oficial y caballero), película estadounidense de 1982 dirigida por Taylor Hackford.

Enlaces externos